Groslot ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Groslot (* 1951), belgischer Pianist, Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Grolleau